Coteaux kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement des Coteaux, arrondissement, Sud, 
 Coteaux (kommun), Sud, 
 Coteaux (ort), Sud,